Pál Jávor  – attore ungherese
 Pál Jávor  – calciatore ed allenatore ungherese